R28 peut faire référence à :
 HMS Verulam (R28), un destroyer de la Classe V de la Royal Navy ;
 La phrase de risque : Très toxique en cas d'ingestion,  sur les étiquettes de produits chimiques ;
 Renault R28, une formule 1 engagée par l'écurie Renault F1 Team.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres